Agerskov (plaats)
 Agerskov (parochie)